AYD steht für:
 As You Drown, schwedische Deathcore-Band
 Alroy Downs Airport (IATA-Code), Alroy Downs, Northern Territory, Australien
 Aladia Airlines (ICAO-Code), mexikanische Charterfluggesellschaft
 AB Aviation (ICAO-Code), komorische Fluggesellschaft

ayd steht für:
 Ayabadhu (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache von der Kap-York-Halbinsel

Abkürzung